Markovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Markovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Rodopi, 
 Markovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Kaspitjan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar